Километро Дијез има више значења:

 Километро Дијез, Тритурадора (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Километро Дијез (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Километро Дијез (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Километро Дијез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Километро Дијез (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику